Silz est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Silz, ville de l'arrondissement de la Route-du-Vin-du-Sud en Rhénanie-Palatinat
Silz, ville de l'arrondissement de Müritz en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale

Silz, ville du district d'Imst dans le Tyrol